Osoby:
 Tomáš Goder – czeski skoczek narciarski
 Sebastian Goder – niemiecki aktor
 Szmuel Goder – izraelski generał

Zobacz też:
 Goda
 Gode